Dichlorethen (oder veraltet Dichlorethylen) ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Chlorkohlenwasserstoffe, die in mehreren isomeren Formen auftritt.

Siehe dazu:
1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethen